Баки́рова — фамилия, женский вариант фамилии . Известные носители:
 Бакирова, Айбарчин (1950—2020) — узбекская актриса.
 Бакирова, Миниса Минивалеевна (род. 1947) — актриса Стерлитамакского театра драмы. Народная артистка БАССР (1995).
 См. также